Футбольна ліга Англії сезону 1997—1998 — 98-й сезон Футбольної ліги Англії. Переможцем Першого дивізіону став Ноттінгем Форест, Другого — Вотфорд, а Третього — Ноттс Каунті.

Загальний огляд

Перший дивізіон 

Чемпіони Ноттінгем Форест та Мідлсбро, які посіли друге місце, здобули підвищення до Прем'єр-ліги з першої спроби. Чарльтон Атлетік виграв серію плей-офф після восьмирічної відсутності на вершині турнірної таблиці.

Редінг понизився у класі з останнього місця. В останньому турі до них приєдналися Манчестер Сіті та Сток Сіті. Молодші манчестерці уперше у своїй історії опинилися у третьому ярусі англійської ліги, незважаючи на розгром 5-2 колег по нещастю зі Стока. Уникнули пониження Квінз Парк Рейнджерс, Портсмут та Порт Вейл, які свої матчі виграли.

Другий дивізіон 

Другий термін Грема Тейлора на посаді тренера приніс вагомий успіх Вотфорду, який виграв дивізіон. До них приєдналися також Бристоль Сіті з другого місця та переможці серії плей-оф Грімсбі Таун.

До третього дивізіону вибули Брентфорд, Плімут Аргайл, Карлайл Юнайтед і Саутенд Юнайтед. Брентфорд рік тому програв плей-оф, Плімут кваліфікувався до Другого дивізіону два роки тому, Карлайл були новачками, а Саутенд вдруге поспіль зазнав пониження у класі.

Третій дивізіон 

У своєму дебютному сезоні у Футбольній лізі Маклсфілд Таун одразу зайняв друге місце, вдруге поспіль підвищившись у класі після виграшу Конференції. Щасливчиками стали також Ноттс Каунті які виграли титул з 17 очками переваги, володарі третього місця Лінкольн Сіті і переможці серії плей-оф Колчестер Юнайтед.

Донкастер Роверз встановив антирекорд ліги, зазнавши 34-х поразок та вставив статус клубу ліги. Їх замінили Галіфакс Таун, чемпіони Конференції, які поновилися у лізі після п'ятирічної перерви.

Кубок ліги 
Челсі переміг Мідлсбро 2-0. Цей трофей став першим здобутим клубом з новим тренером Джанлука Віаллі.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

 І = Зіграно матчів ; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки

 Примітка: У Футбольній лізі забиті голи (З) мають пріоритет над різницею м'ячів (Р).

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 1998

|}

Другий дивізіон 

 І = Зіграно матчів ; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 1998

|}

Третій дивізіон 

 І = Зіграно матчів ; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 травня 1998

|}

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 1998

|}

Бомбардири

Чемпіоншип

Дивізіон 2

Дивізіон 3

Посилання 
 Футбольна ліга 1997-98 на RSSSF.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга